Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

290e régiment d'infanterie
290e régiment d'artillerie

Homonymie d'unités militaires